El apellido Bolín puede referirse a:

 Enrique Bolín Bidwell, empresario español, promotor de turismo y hostelería en la Costa del Sol;
 Enrique Bolín Pérez-Argemí (1940-), político español, senador del Partido Popular, alcalde de Benalmádena;
 Luis Antonio Bolín Bidwell (1894 -1969) abogado, periodista y sindicalista español, Director General de Turismo y procurador en las Cortes Españolas;
 Manuel Altolaguirre Bolín (1905-1959), poeta español.
Bolin, personaje de la serie de Nickelodeon, The Legend of Korra
Bolín, palabra lunfarda que significa departamento o habitación.